Soder ist der Familienname folgender:
 Alfred Soder (1880–1957), Schweizer Maler und Radierer
 Nora Soder (* 1991), Schweizer Politikerin (Grüne)
 Stefan Soder (* 1975), österreichischer Schriftsteller
Siehe auch:
 Sodder
 Soder von Güldenstubbe
 Söder